Лионелло Вентури (итал. Lionello Venturi; 25 апреля 1885, Модена, Королевство Италия — 14 августа 1961, Рим, Республика Италия) — итальянский искусствовед и историк искусства, профессор Туринского и Римского университетов. В разное время также преподавал в Англии, Франции, США, был членом антифашистских движений.

Семья 
Отцом и наставником Вентури был Адольфо Вентури (1856—1941), искусствовед, один из родоначальников итальянской искусствоведческой школы, академик и сенатор Италии.

Сын Лионелло — Франко Вентури (1914—1994) — был историком. Преподавал на факультете искусств Сорбонны и Туринском университете. Во время Второй мировой войны был участником движения сопротивления в Италии, был членом Партии Действия (либерально-социалистического толка), находился в фашистском заключении (1941—1943). Впоследствии занимался социальной и политической историей, в частности, был специалистом по русскому народничеству.

Биография 
Родился 25 апреля 1885 года в Модене. Лионелло Вентури учился в классическом Лицее Висконти в Риме, получил диплом Римского колледжа в 1907 году.

В 1909—1910 годах работал в Венецианской Галерее, в 1911—1912 — в Галерее Боргезе в Риме. В 1911—1914 — преподаватель истории средневекового и нового искусства в Университете Падуи. С 1914 — экстраординарный профессор истории искусства Туринского университета.

В 1915 году после вступления Италии в Первую мировую войну отправился служить добровольцем в артиллерию (служил пулеметчиком). Получил ранение в глаз, награждён медалью за отвагу, в 1917 году демобилизован.

С 1919 года был ординарным профессором истории искусства Туринского университета. Преподавал до 1931 года. В это время стал другом известного предпринимателя, мецената и коллекционера Рикардо Гвалино. В 1931 году отказался присягнуть режиму Бенито Муссолини, вследствие чего покинул Турин и Италию.

С 1931 по 1939 год жил во Франции и Англии. Преподавал историю искусств в университетах Парижа, Лиона, Лондона, в Кембридже. Живя во Франции, был членом антифашистской организации «Справедливость и свобода». В 1939 году, незадолго до сдачи Франции фашистам, когда к власти пришло коллаборационистское правительство Виши, Вентури эмигрировал в США.

С 1939 по 1945 год жил в Америке, преимущественно, в Нью-Йорке, преподавал в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, Калифорнийском университете, школе свободных искусств в Нью-Йорке, а также университетах Чикаго, Детройта и Филадельфии. Помимо этого, участвовал в деятельности «Общества Маццини», антифашистском обществе, основанном известном историком и политиком Гаэтано Сальвимини вместе с Джузеппе Боргезе, Карло Сфорца, Максом Асколи и другими.

В 1945 вернулся в Италию, получил приглашение стать профессором Туринского университета, однако предпочел занять кафедру истории искусства в Риме. Здесь проработал вплоть до своей смерти 14 августа 1961 года.

Библиотека Лионелло Вентури разделена между университетами Рима, Турина и Перуджи. В 1996 году архив Вентури был передан его наследниками в отдел истории искусства Римского Университета Сапиенца.

Ученики 
У Вентури было множество учеников. Одной из первых учениц была Мари Питтагула, которая написала под руководством историка работу об Эжене Фромантене. Также Вентури руководил работой Джулио Карло Аргана (политик коммунистического толка и мэр Рима); Чезаре Бранди (историк искусства); Валентино Мартинелли (историк искусства); Маурицио Кальвези (академик-искусствовед), Эуженио Баттисти (историк искусства) и других.

Научная деятельность 
Лионелло Вентури был идеологическим последователем историка и философа-неогегельянца Бенедетто Кроче относительно своей тяги к формализму. На взгляды Вентури оказали влияние труды австрийского искусствоведа Алоиза Ригля (одного из главных представителей формализма) и швейцарца Генриха Вёльфлина, также формалиста.

Был одним из первых исследователей творчества Донато Венециано. Обратил внимание на то, что как на картине, так и в документах имя Донато стоит впереди имени Катарино Венециано, в связи с чем сделал предположение, что это является свидетельством ведущей роли Донато в совместных работах, и что единственная подписанная им картина в большей своей части написана его рукой.

в 1909 году высказал несколько замечаний о хранящихся в Галерее Боргезе полотнах Караваджо; за год до этого, в 1908 году, в журнале «Arte» были опубликованы работы Вентури, где он попытался выявить «джорджоневские» источники этого художника. Вентури привлек внимание чи тателей к натюрмортам Караваджо, а также приписал его кисти один портрет и внимательно проанализировал полотна Караваджо, хранящиеся в галереях Спада и Дориа.

Работы Вентури отличаются меткостью характеристик, широтой охвата исторических проблем.

Основные работы 
 Джорджоне и Джорджонизм, 1913
 Художественная критика Леонардо да Винчи, 1919
 Вкусы примитивов, 1926
 История художественной критики, 1936 (на английском), 1938 (на французском), 1945 (на итальянском)
 Сезанн, 1936
 Руо, 1940
 Шагал, 1945
 Живопись и живописцы, 1945
 Итальянская живопись (в 3 томах), 1950-52
 Шестнадцатый век: от Леонардо до Эль Греко, 1956
 Четыре этапа на пути к современному искусству: Джорджоне, Караваджо, Мане, Сезанн, 1956

Переиздания на русском языке 
 Художники нового времени. М., 2007.
 От Мане до Лотрека. М., 2007.

Литература 
 Il dignitoso rifiuto. Lionello Venturi, l’intellettuale che disse no al fascismo, di Giovanni Taurasi, in «Annale» dell’Istituto storico di Modena, n. 1, 2011;
 Lionello Venturi intellettuale antifascista, a cura di Giovanni Taurasi, Carpi, Nuovagrafica scarl, 2006, Catalogo della mostra storico-documentaria;
 «Scritti di storia dell’arte in onore di Lionello Venturi», 1956, con bibliografia curata da Eugenio Battisti;
 «Bibliografia di Lionello Venturi» (per il periodo 1956-61), a cura di Nello Ponente, in «Commentari» 1962;
 «Da Cézanne all’arte astratta. Omaggio a Lionello Venturi» mostra, con bibliografia completa in catalogo curata da Roberto Lambarelli (1992);
 «L’Archivio di Lionello Venturi», di S. Valeri e R. Brandolini, Milano 2001;
 «Lionello Venturi e i nuovi orizzonti di ricerca della storia dell’arte», Atti del convegno internazionale di studi (Roma, marzo 1999) a cura di S. Valeri, in «Storia dell’Arte», n. 101, gennaio- aprile 2002.

Примечания 

Историки искусства Италии
Артиллеристы Первой мировой войны (Италия)
Преподаватели университета Джонса Хопкинса